Achille Ginnasi – presbitero italiano
 Caterina Ginnasi – pittrice e benefattrice italiana
 Domenico Ginnasi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano